Пчёлкин — русская фамилия. Женская форма Пчёлкина.

Известные носители
 Пчёлкин, Александр Иванович (1917—1976) — Герой Советского Союза
 Пчёлкин, Анатолий Александрович (1939—2002) — русский поэт, переводчик.
 Пчёлкин, Афанасий Афанасьевич (1903—1976) — нарком внутренних дел Киргизской ССР и Казахской ССР, генерал-майор.
 Пчёлкин, Вадим Александрович (род. 1972) — российский хоровой дирижёр, педагог.
 Пчёлкин, Вячеслав Иванович (род. 1941) — советский и российский тренер по борьбе самбо и дзюдо, заслуженный тренер Российской Федерации.
 Пчёлкин, Леонид Аристархович (настоящая фамилия Глузман, 1924—2004) — советский и российский театральный и кинорежиссёр.